Компендіум (; тж. компендій) — скорочення; скорочений, прямий шлях.

Значення:
 стислий виклад якоїсь системи знань — наукової дисципліни, підручника, лексикону, словника, енциклопедії
 пересувна сонцезахисна конічна бленда на об'єктиві кіно- або фотокамери
 стара латинська назва французького міста Комп'єнь за часів правління Меровінгів.
 Компендіум Катехізису католицької церкви — підручник «Катехізису католицької церкви», затверджений апостольським посланням Папи Бенедикта XVI 22 червня 2005
 Компендіум соціального вчення Церкви

Джерела 
 , стор. 345
 КОМПЕНДІУМ  //Фармацевтична енциклопедія
 Der Brockhaus. (in 3 Bände) — Leipzig-Manheim, 2005, Bd. 2, S. 406

Посилання 
 

Багатозначні терміни